La saison 2001-2002 du Championnat des Pays-Bas de football était la  de la première division néerlandaise à poule unique, l'Eredivisie. Les 18 meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

C'est l'Ajax Amsterdam, tenant du titre, qui remporte la compétition en terminant en tête du championnat. C'est le  de l'histoire du club. L'Ajax réussit même le doublé en remportant la Coupe des Pays-Bas en battant en finale le FC Utrecht.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis le nombre de buts marqués, puis la différence de buts particulières et enfin si la qualification ou relégation est en jeu, les deux équipes joueront une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrages de promotion-relégation 
La formule de barrage de promotion-relégation est identique à la saison dernière : les  et  d'Eredivisie affrontent chacun 3 clubs d'Eerste Divisie, qui se sont classés entre la  et la  de leur championnat. Les 8 clubs sont répartis en 2 poules de 4, dont le vainqueur accède ou se maintient parmi l'élite, les autres clubs sont reversés en .
Cette année, ce sont le FC Den Bosch et le Sparta Rotterdam qui remettent leur place en D1 en jeu.

Poule A 

|}

Poule B 

|}

 Le FC Den Bosch et le Sparta Rotterdam sont relégués en Eerste divisie tandis que le RBC Roosendaal et l'Excelsior Rotterdam sont promus en première division.

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat des Pays-Bas de football

Lien externe 
  Championnat des Pays-Bas de football D1 2001-2002 sur RSSSF.

Championnat des Pays-Bas de football
Sport aux Pays-Bas en 2001
Sport aux Pays-Bas en 2002
Pays-Bas